Фурута — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фурута, Ацуёси (род. 1952) — японский футболист, играл на позиции защитника.
 Фурута, Тосимаса — японский астроном и первооткрыватель астероидов, родившийся в городе Токай в префектуре Айти.
 Фурута, Дзюнко — японская жертва пыток убийства.

См. также 
 Убийство Дзюнко Фуруты
</noinclude>